Комб — фамилия. Известные носители:

 Комб, Абрам (Combe; 1785—1827) — английский политический деятель, утопический социалист.
 
 Комб, Жан-Кристоф (Jean-Christophe Combe; род. 1981) — французский политик.
 Комб, Луи Эмиль (Émile Combes; 1835—1921) — французский государственный и политический деятель.
 Комб, Роберт (Robert Forbes Combe; 1912—1952) — шотландский шахматист.
 Комб, Уильям (William Combe; 1741—1823) — английский писатель и поэт.
 Комб, Франсуа (François Combes; 1816—1890) — французский историк.
 Комб, Шарль (1801—1872) — выдающийся французский инженер и математик.